Чейковице (, бывш. ) — муниципалитет в центре Чешской Республики, в Среднечешском крае. Входит в состав района Кутна-Гора.
Один из .

География 
Расположен в юго-восточной части района, в 14 км к югу от города Часлав, в 19 км к юго-востоку от Кутной-Горы и в 74 км к юго-востоку от центра Праги.
Граничит с муниципалитетами Збишов (с севера, востока и юга) и Добровитов (с запада).
По будним дням связан автобусным сообщением с Чаславом.

История 
Впервые упоминается в 1360 году. В средние века деревня принадлежала поместью Хлум, находившемуся во владении сазавского монастыря св. Прокопа.
С 1463 года почти 200 лет ей владел род Славату из Хлума и Кошумберка. Во время Тридцатилетней войны (к 1651 году) деревня была разграблена.

Имеется деревянная часовня Яна Непомуцкого, построенная в 1898 году. Из достопримечательностей есть также кузница и старый дуб, известный с XV века.

В 1961—1993 годах деревня была частью муниципалитета Збишов.

Изменение административного подчинения 
 до 1850 года — Австрийская империя, Богемия, 
 1850 год — Австрийская империя, Богемия, край Пардубице, политический район Кутна-Гора, судебный район Часлав;
 1855 год — Австрийская империя, Богемия, край Часлав, судебный район Часлав;
 1868 год — Австро-Венгрия, Цислейтания, Богемия, политический и судебный район Часлав;
 1920 год — Чехословацкая Республика, , политический и судебный район Часлав;
 1928 год — Чехословацкая Республика, Чешская земля, политический и судебный район Часлав;
 1939 год — Протекторат Богемии и Моравии, Богемия, область Колин, политический и судебный район Часлав
 1942 год — Протекторат Богемии и Моравии, Богемия, область Прага, политический и судебный район Часлав
 1945 год — Чехословацкая Республика, Чешская земля, административный и судебный район Часлав
 1949 год — Чехословацкая республика, Пардубицкий край, район Часлав
 1960 год — ЧССР, Среднечешский край, район Кутна-Гора
 2003 год — Чехия, Среднечешский край, район Кутна-Гора, ОРП Часлав

Население 

По переписи 2011 года в деревне проживало 34 человека (29 чехов и 5 не указавших национальность, в 2001 году — 97 % чехов), из них 16 мужчин и 18 женщин (средний возраст — 48,8 года).
Из 32 человек старше 14 лет 10 имели базовое (в том числе неоконченное) образование, 17 — среднее, включая учеников (из них 6 с аттестатом зрелости) и 2 — высшее (магистры).

Из 34 человек 12 были экономически активны (в том числе 2 безработных), 17 — неактивны (10 неработающих пенсионеров и 7 учащихся).
Из 10 работающих 2 работали в сельском хозяйстве, 3 — в промышленности, 2 — в строительстве, 1 — в торговле и авторемонте и 1 занимался риэлторской, научно-технической и административной деятельностью.

Галерея

Примечания 



Населённые пункты Среднечешского края